Köpings församling kan åsyfta:

 Köpings församling, Västerås stift – en tidigare församling i Västerås stift
 Köpings församling, Växjö stift – en tidigare församling i Växjö stift